Зенфф () — немецкая фамилия:

 Зенфф, Бартольф (1815—1900) — немецкий музыкальный издатель и редактор.
 
 Зенфф, Людвиг (1842—1887) — доктор медицины, приват-доцент Дерптского университета.